Шок има више значења:

Медицина 
 Циркулаторни шок је стање организма са тешким поремећајем циркулације који доводи до критичног смањења снабдјевања ткива и органа крвљу.
 Дистрибутивни шок је посљедица поремећаја микроциркулације и вазомоторне регулације прокрвљености ткива.
 Хиповолемијски шок је нагло смањење волумена крви у циркулацији, које узрокује смањење ткивне перфузије и поремећај ћелијског метаболизма.
 Кардиогени шок настаје услијед акутног попуштања срца.
 Анафилактични шок је нагла и често смртоносна алергијска реакција.
 Септички шок је специфично стање у организму које настаје као компликација бактеријске инфекције и септикемије.

Друштвене науке 
 Културни шок

Физичке науке 
 Струјни удар
 Термички шок